Anjozorobe steht für folgende geografische Orte: 

 Anjozorobe (Distrikt), ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Anjozorobe (Stadt), eine Stadt in der Region Analamanga in Madagaskar